Соколац се може односити на:

 Соколац, град у општини Соколац, Република Српска, БиХ, простире се на гласиначкој висоравни у подножју планине Романије
 Општина Соколац, општина у Републици Српској
 Соколац (Бијело Поље), насеље у општини Бијело Поље, Република Црна Гора, са 184 становника
 Соколац (Љубовија), насеље у општини Љубовија, Мачвански округ, Република Србија, са 104 становника
 Соколац (Шипово), насеље у општини Шипово, Република Српска, БиХ
 Банатски Соколац,
 Бачки Соколац,
 Соколац (тврђава) или Соколница, средњовековна тврђава на истоку данашње Србије

Види још 
 Соколово (вишезначна одредница)
 Сокол (вишезначна одредница)
 Соко (вишезначна одредница)